Sussex kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Sussex (ort i Kanada), New Brunswick,

USA 

 Sussex (countyhuvudort), Virginia, Sussex County, 
 Sussex (ort i USA, New Jersey), Sussex County, 
 Sussex (ort i USA, Wisconsin), Waukesha County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar